Festiwal Filmów Komediowych i Niezależnych Barejada (zapisywane graficznie: BAREJAda) w Jeleniej Górze – jedna z cyklicznych imprez Września Jeleniogórskiego organizowanego przez Jeleniogórskie Centrum Kultury. 
Na festiwalu są prezentowane filmy komediowe realizowane przez twórców niezależnych z całej Polski.

Historia 
Pomysł narodził się we wrześniu 2002 roku (I Barejada) w związku z przypadającą wówczas 15. rocznicą śmierci reżysera Stanisława Barei. Organizatorzy, chcąc przypomnieć jego filmy, przygotowali spotkania z jego bliskimi współpracownikami. Miejscem festiwalu jest Jelenia Góra, gdyż tu Stanisław Bareja uczęszczał do liceum.

Nagrody 
Nagrodami Barejady są statuetki Misiów (nawiązanie do filmu Miś w reżyserii właśnie Stanisława Barei).

Festiwale kabaretowe w Polsce
Polskie festiwale filmów niezależnych
Kultura w Jeleniej Górze